Овај чланак садржи спискове филмова са највећом зарадом у историји.

Клуб милијарду долара 
Ово је списак свих филмова који су остварили укупну зараду већу од милијарду долара. У јавности се за те филмове неформално каже да чине Клуб милијарду долара. Дана 1. марта 1998. године, Титаник је постао први филм у историји који је остварио зараду од преко милијарду долара, 74 дана након свог премијерног приказивања. Тек шест година касније, ово постигнуће је остварио још један филм, Господар прстенова: Повратак краља (2007). Од 2006. овакви филмови су почели све чешће да се појављују.

Списак прилагођен инфлацији

Референце 

Спискови
Филмови